Foce (Corsica), een gemeente in het Franse departement Corse-du-Sud
Foce (Amelia), een plaats in de Italiaanse gemeente Amelia